São José (São Tomé i Príncipe), localitat de São Tomé i Príncipe al districte de Lembá, al sud-oest de l'illa de São Tomé
 São José (Santa Maria), barri de la ciutat brasilera de Santa Maria, Rio Grande do Sul
 São José (Santa Catarina), ciutat brasilera de l'estat de Santa Catarina.
 São José das Matas, comuna d'Angola que forma part del municipi de Dembos dins la província de Bengo 
 São José do Rio Preto, ciutat brasilera en l'estat de São Paulo 
 São José dos Campos, municipi brasiler a la Vall de Paraíba de l'Estat de São Paulo 
 Fort de São José, fort abandonat de la ciutat de Vila do Maio, a la part sud de l'Illa de Maio de Cap Verd 
 Sociedade Esportiva e Recreativa São José, club de futbol brasiler de la ciutat de Macapá a l'estat d'Amapá